Петро I  — п'ятизірковий готель у центрі Москви на вулиці Неглинная, 17. 

Готель розташований в історичному районі Москви, у 5 хвилинах ходьби від станції метро «Кузнецький міст»,  Большого театру і Малого театру.

Від готелю 5 хвилин ходьби до станції метро «Трубна» і 15 хвилин до Червоної площі. Прогулянка до станції метро «Театральна» займає 10 хвилин.

Готель має класичний фасад. Будинок побудований в 1895 році. У 2006 році була проведена його повна реконструкція.

Посилання 
 Офіційний сайт готелю 

Готелі Москви